Крихітка-Хаврошечка (казка)
 Бурьонушка — мультфільм 1974 року за мотивами казки
 Крихітка-Хаврошечка (мультфільм, 2006)
 Крихітка-Хаврошечка (мультфільм, 2007)